Збигнев Кочанович (, 5 октября 1909 — 26 октября 1987) — польский актёр театра, кино, радио и телевидения, также театральный режиссёр и директор театров.

Биография 
Збигнев Кочанович родился в Москве. Актёрское образование получил в Государственном институте театрального искусства в Варшаве, который окончил в 1933 году. Дебютировал в Польском театре в Варшаве в 1933 г., затем работал в театрах в разных городах (Варшава, Торунь, Познань, Быдгощ, Вильнюс, Зелёна-Гура, Лодзь). Выступал в спектаклях «театра телевидения» в 1963—1982 годах и в радиопередачах «Польского радио». Умер в Варшаве, похоронен на кладбище Старые Повонзки.

Избранная фильмография

Признание 
 1955 — Золотой Крест Заслуги.
 1974 — Медаль «30-летие Народной Польши».
 1977 — Кавалерский крест Ордена Возрождения Польши.
 1984 — Офицерский крест Ордена Возрождения Польши.
 1985 — Медаль «40-летие Народной Польши».

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl 
 Актёр на сайте e-teatr.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Киноактёры Польши
Похороненные на кладбище Старые Повонзки